Комен — кенийская фамилия.

 Комен, Даниэль — кенийский бегун, рекордсмен мира в беге на 3000 метров.
 Комен, Даниэль Кипчирчир — кенийский бегун на средние дистанции.